Heteronutarsus är ett släkte av bönsyrsor. Heteronutarsus ingår i familjen Eremiaphilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Heteronutarsus